2 miejscowości w Estonii:
 Lusti – wieś w prowincji Võru, w gminie Antsla.
 Lusti – wieś w prowincji Valga, w gminie Karula.